У списку представлені стандарти технологій радіозв'язку різних поколінь.

Примітки 
Якщо в таблиці клітинки не мають жодного вмісту, то дані, які повинні бути в тих клітинках, не знайдені або не підтверджені.

Джерела 
https://de.wikipedia.org/wiki/A-Netz

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_phone_generations